Корренти, Чезаре
 Корренти (Бразилия) — муниципалитет в штате Пиауи